KBL est un sigle qui peut désigner :
 Kilusang Bagong Lipunan, un parti politique philippin ;
 Korean Basketball League (en français, Championnat de Corée du Sud de basket-ball) ;
 , un des plus grands groupes de banque privée onshore d'Europe, dont le siège est au Luxembourg ;
 , une banque indienne ;
 , une banque népalienne.

KBL est un code qui peut désigner :
 aéroport international de Kaboul, un aéroport afghan, selon le code AITA des aéroports.

KBL est un code qui peut désigner :
 kanembou, une langue parlée au Tchad, selon les codes de langues  ISO 639-3 et IETF.